El cabo Farewell puede referirse a:

 Cabo Farewell (Groenlandia), el punto más austral en el territorio de Groenlandia.

 Cabo Farewell (Nueva Zelanda), el punto más septentrional de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 
 Cabo Farewell (Gran Bretaña),  organización artística británica fundada en 2002 para estudiar el cambio climático a través del sector cultural.